K84 ou K.84 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Hyacinth (K84), une corvette de la Royal Navy ;
 K-84 Iekaterinbourg, un sous-marin de la Marine russe ;
 Remorque K-84, une remorque de projecteur américaine.

Musique 
 Sonate K. 84, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Symphonie nº 11 K. 84 (et K. 73q), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres